Governo Nitti può riferirsi a due governi del Regno d'Italia guidati da Francesco Saverio Nitti:
Governo Nitti I, in carica dal 23 giugno 1919 al 21 maggio 1920;
Governo Nitti II, in carica dal 21 maggio al 15 giugno 1920.